Barbagallo ist der Familienname folgender Personen:

 Corrado Barbagallo (1877–1952), italienischer Wirtschaftshistoriker
 Giovanni Barbagallo (* 1952), italienischer Politiker (Partito Democratico), MdEP